El término arroyito puede referirse a:

 arroyito, diminutivo de arroyo.
 Arroyito, ciudad de la Provincia de Córdoba, Argentina;
 Arroyito o Arroyito Challacó, localidad de la Provincia del Neuquén, Argentina;
 Arroyito, localidad de la Provincia de Salta, Argentina;
 Arroyito es una canción del artista colombiano Fonseca, de su tercer álbum Gratitud].
 Arroyito (Paraguay)
 Barrio Arroyito, nombre popular del Barrio Lisandro de la Torre, Rosario, Santa Fe, Argentina;
 arroyo Arroyito, cauce fluvial del departamento de Treinta y Tres, Uruguay.
 Estadio Gigante de Arroyito, estadio de fútbol, propiedad del Club Atlético Rosario Central.